Een verkeersweg:
 N336 (België)
 N336 (Frankrijk)
 N336 (Nederland), zie Provinciale weg 336
 N336 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing